Zweder I van Montfoort (12??-1330), de tweede burggraaf van Montfoort
 Zweder II van Montfoort (13??-1375), de vijfde burggraaf van Montfoort
 Zweder van Montfoort (Hoeksgezinde) (overl. vóór 1500), een zoon van Jan III van Montfoort